Majri peut faire référence à :

Toponymes 

 , village indien ;
 , village indien ;
 , village indien ;
 , gare ferroviaire indienne ;
 , canal irakien ;
 , rivière irakienne ;
 , rivière irakienne.

Autre 

 Amel Majri (née en 1993), footballeuse internationale franco-tunisienne.